Martín García (eiland), eiland in het estuarium van de Río de la Plata
 Martín García (tennisser), Argentijns tennisser
 Martín García (voetballer), Peruviaans voetballer